Wohlgemuth steht für:

 Wohlgemuth (Beetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Wohlgemuth ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wohlgemuth (1831–1908), deutsche Schriftstellerin
 Antonie Wohlgemuth (1891–1984), deutsche Widerstandskämpferin und Frauenrechtlerin
 Balthasar Wohlgemuth (1930–2019), deutscher Pathologe
 Curt Wohlgemuth (1897–?), deutscher Landrat
 Else Wohlgemuth (verh. Else Gräfin Thun-Hohenstein; 1881–1972), deutsche Schauspielerin
 Emil von Wohlgemuth (1844–1896), österreichischer Marineoffizier und Polarforscher
 Eva Wohlgemuth (* 1955), österreichische Medien- und Installationskünstlerin
 Fabian Wohlgemuth (* 1979), deutscher Fußballfunktionär
 Franz Wohlgemuth (Bobfahrer) (1897–??), österreichischer Bobfahrer
 Franz Wohlgemuth (1915–1972), deutscher Politiker (SED)
 Fritz Wohlgemuth (1913–1950), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Wohlgemuth (1920–2001), deutscher Komponist
 Günter Wohlgemuth (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Gustav Wohlgemuth (1863–1937), deutscher Chorleiter
 Heiko Wohlgemuth (* 1972), deutscher Comedian

 Joachim Wohlgemuth (1932–1996), deutscher Schriftsteller
 Jesaja Wohlgemuth (1820–1898), deutscher Rabbiner
 Julius Wohlgemuth (1874–1948), deutscher Physiologe
 Jürgen Wohlgemuth (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Karl Wohlgemuth (1917–1983), österreichischer General
 Lisa Wohlgemuth (* 1992), deutsche Popsängerin
 Ludwig von Wohlgemuth (1788–1851), österreichischer General

 Mikkel Wohlgemuth (* 1995), dänischer Fußballspieler
 Otto Wohlgemuth (1884–1965), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Philip Wohlgemuth (* 1987), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rolf Wohlgemuth (1925–1998), Schriftsteller und Hörspielautor
 Tim Wohlgemuth (* 1999), deutscher Eishockeyspieler
 Walter A. Wohlgemuth (* 1966), deutscher Radiologe

Siehe auch:

 Affäre Wohlgemuth, diplomatischer Konflikt der Schweiz mit dem damaligen Deutschen Reich, der letztlich zur Einführung des schweizerischen Staatsschutzes führte
 Wohlgemut
 Wohlmuth